tanisław Lasocki herbu Dołęga (zm. 1534)| – podkomorzy poznański, starosta płoński, śremski, rawski, wojski rawski i sochaczewski 
 Stanisław Lasocki (ur. 1951) – polski geofizyk